Il Traghetto di Buckburgo è un guado di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien, situato nella regione dell'Eriador e per la precisione nella Contea, nei pressi della città di Buckburgo. La città disponeva anche di un ponte, situato però più a nord, il Ponte sul Brandivino.

Il traghetto permetteva di attraversare il Brandivino, il fiume che divideva la Contea dalla Terra di Buck. Era però malvisto dagli Hobbit della Contea, perché essi non amavano né l'acqua né le barche.

Note

Bibliografia 
 J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, Bompiani, 2003. ISBN 88-452-9261-4

Luoghi della Terra di Mezzo